Il verbo inglese cringe serve a esprimere la reazione imbarazzata a una azione commessa da altri. Il termine può indicare:

Sudditanza culturale, detta anche cultural cringe – complesso di inferiorità provato nei confronti della cultura di altri individui

Commedia cringe – sottogenere cinematografico di commedia
The Cringe – episodio della sesta stagione de Lo straordinario mondo di Gumball

Note